Fabrizio Capucci – attore e produttore cinematografico italiano (1939–)
Giancarlo Capucci – ex calciatore italiano (1931–)
Hilarion Capucci – arcivescovo cattolico e attivista politico siriano (1922-2017)
Museo Capucci – museo di Firenze all'interno di villa Bardini
Roberto Capucci – stilista italiano (1930–)